Паратерминальная извилина (; , PTG), также известная как подмозолистая извилина (; ), околоконечная извилина, извилина Цуккеркандля  — небольшая извилина на медиальной поверхности полушария, расположенная перед  над  ниже прозрачной перегородки.

Морфология и клиническое значение 
Обнаружено, что у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается серьёзная атрофия гиппокампа (с утратой его функций), при этом имеется компенсаторный механизм в виде гипертрофии подмозолистого поля и паратерминальной извилины. Это является адаптацией мозга к потере проекций из гиппокампа через свод мозга.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Brain Info 

Лимбическая система
Извилины